I'm Thinking of Ending Things (roman), een roman uit 2016 van Iain Reid
I'm Thinking of Ending Things (film), een Amerikaanse film uit 2020 van Charlie Kaufman